Horní Předměstí (Obere Vorstadt) bezeichnet in Tschechien
* Horní Předměstí (Polička), Ortsteil von Polička, Okres Svitavy
 Horní Předměstí (Trutnov), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov
 Horní Předměstí (Boskovice), Vorstadt von Boskovice, Okres Blansko
 Horní Předměstí (Krnov), Vorstadt von Krnov, Okres Bruntál
 Horní Předměstí (Valašské Meziříčí), Vorstadt von Valašské Meziříčí, Okres Vsetín
 Horní Předměstí (Znojmo), Vorstadt von Znojmo, Okres Znojmo
 Horní Předměstí bzw. Sušice III, Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy
 Horní Předměstí bzw. Český Dub II, Ortsteil von Český Dub, Okres Liberec